Texas Eagle ist der Name folgender Zugläufe:

 Texas Eagle (Missouri Pacific) zwischen St. Louis (Missouri) und El Paso (Texas) sowie Anschlussverbindungen nach San Antonio, Galveston (Texas) und Mexiko-Stadt (1948 bis 1971).
 Texas Eagle (Amtrak) zwischen Chicago, Illinois und San Antonio, Texas, mit Fortsetzung nach Los Angeles, Kalifornien (ab 1974)